

Cinema 
 Viaggio all'inferno (Hearts of Darkness: A Filmmaker's Apocalypse) – film del 1991 diretto da Fax Bahr, George Hickenlooper, Eleanor Coppola
 Black Death - Un viaggio all'inferno (Black Death) – film del 2010 diretto da Christopher Smith

Letteratura 
 Viaggio all'inferno (Doomwalk) – romanzo di Dave Morris del 1988
 Viaggio all'inferno (A Season in Hell) – romanzo di Jack Higgins del 1988